Municipio de Fall Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fall Creek (condado de Adams, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Fall Creek (condado de Hamilton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Fall Creek (condado de Henry, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Fall Creek (condado de Madison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Madison.